Axel Naguy, de son vrai nom EKWA SIMA Axel Naguy, est un rappeur, danseur gabonais, né le  à Oyem+. Connus pour ses talents de danseur, il commence la musique seulement a l'âge de 20 ans.

Biographie 
Axel Naguy est un artiste, auteur, compositeur et interprète de musique originaire du . Il naît a Oyem, de parents Gabonais, il est l'ainé d'une famille de 5 enfants dont 4 filles. Il commence ses pats de danse à l'âge de sept ans dans la ville d'Oyem ou il grandit et passe ses années de lycée en composant du rap. A l'âge de 18 ans il rejoint le groupe NBG comme danseur ou il va faire la rencontre de Karper, Thoms et Melchior avant de se lancer un ans après dans la musique. Après l'obtention de son baccalauréat il rejoint la capital et passe un ans sans sortir de hits pour reprendre en 2020.

Carrière musicale

Succès

Collaborations 
En 2020, il lance le projet DINASTY_REVELATION avec le collectif des jeunes rappeurs de sa ville .

Discographie 
 Singles
 2021 : Zone 9  
 2021 : Dr Stone  
 2021 : Laisse tomber
 2022 : Skata-man 

 Collaborations
 2018 : La Gourmandise avec NBG
 2018 : On meurt on meurt avec NBG
 2020 : Cargaison feat Dexy offishall
 2020 : On est Flex feat Smailey 
 2020 : PDNA feat Travis
 2021 : Nettoyage avec 9.3 
 2021 : C'est Nous avec 9.3 
 2021 : Tchaps avec 9.3

 Mixtapes
 2020 : HOPE

Récompenses et nominations

Notes et références 

Chanteur gabonais
Naissance en juillet 1998
Naissance à Oyem